Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rio de Janeiro.

Faits marquants 
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Alexandr Dolgopolov en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre l'Ukrainien en autant de confrontations.
 En double, la paire Juan Sebastián Cabal - Robert Farah s'impose en finale face à David Marrero et Marcelo Melo. Il s'agit de leur premier titre ensemble et à chacun, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rio de Janeiro
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 2014
Tennis en février 2014